Röhnert oder Roehnert ist der Familienname folgender Personen:

 Hellmuth Röhnert (1888–1945), deutscher Industrieller
 Jan Volker Röhnert (* 1976), deutscher Lyriker
 Stefan Roehnert (* 1977), deutscher Ruderer

Siehe auch:
 Röhner